Heavy Metal Music  — первый и единственный студийный альбом хеви-метал группы . Альбом был выпущен 6 августа 2013 года. Это первый релиз , с гитаристом Майком Машоком, который присоединился к группе после выпуска  дебютного мини-альбома - Metal (2013). Альбом единственный полноформатный релиз группы, поскольку басист Джейсон Ньюстед «заморозил» проект в начале 2014 года.

Список композиций 

 Оба делюкс издания идут с 38 минутным документальным фильмом о создании альбома.

Участники записи 
 Jason Newsted —  вокал, бас-гитара
 Jesus Mendez Jr. —  ударные, перкуссия
 Jessie Farnsworth — ритм & соло-гитара, бэк-вокал
 Mike Mushok — соло-гитара

Примечания 

Альбомы хеви-метала
Альбомы США